Little John  peut désigner :
Patronyme 
 Little John (1970-), chanteur de reggae jamaïcain ;
 Little John, artiste équilibriste danois.
 Militaire
 Le missile tactique MGR-3 Little John
Télévision 
 L'Enfant du passé (Little John), téléfilm de 2002 de Dick Lowry ;

Homonymie de titre